Andromeda je lahko:
 Andromeda (ime)
 Andromeda, grška boginja,
 Andromeda, ozvezdje,
 Andromeda, skladba in album Mihe Kralja
 Andromedina galaksija, vidna v ozvezdju Andromeda.